Konjuša est un toponyme qui peut désigner :
Konjuša, un village de Serbie situé dans la municipalité de Knić, district de Šumadija ;
Konjuša, un village de Serbie situé dans la municipalité d'Osečina, district de Kolubara.